Aemilia steht für:

 Gens Aemilia, römisches Patriziergeschlecht, siehe Aemilier
 Aemilia (Provinz), eine römische Provinz der späten Kaiserzeit
 eine antike Basilika auf dem Forum Romanum, siehe Basilica Aemilia
 Aemilia (Schiff), ein Schiff der niederländischen Admiralität
 (159) Aemilia, ein Asteroid des Hauptgürtels

Personen:
 Aemilia (Vestalin) († 114 v. Chr.), wegen Inzests hingerichtete Vestalin
 Aemilia (Tochter des Marcus Aemilius Scaurus) († 82 v. Chr.), Frau des römischen Feldherrn Pompeius
 Aemilia von Sachsen (1516–1591), Adlige aus dem Haus der Wettiner
 Aemilia Hilaria, gallo-römische Ärztin
 ein Pseudonym von Dorothea Wehrs (1755–1808), deutsche Dichterin

Siehe auch:
 Lepida
 Amelia
 Emilia (Begriffsklärung)